Коронадо има више значења:

 Општина Коронадо (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Коронадо, Асијенда де Коронадо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Коронадо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Коронадо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику